Лёвен — топоним и фамилия:

Топоним 
 Лёвен — один из университетских центров Бельгии, главный город провинции Фламандский Брабант.

Фамилия 
 Лёвен, Адольф Риббинг де (1803—1874) — французский драматург и театральный режиссёр.
 Лёвен, Ева (1743—1813) — шведская дворянка, графиня.
 Лёвен, Стефан (род. 1957) — шведский государственный и политический деятель.
 Лёвен, Улла (род. 1951) — шведский политик, член Социал-демократической партии.
 Лёвен, Фридрих фон (1654—1744) — государственный деятель Российской империи.
 Лёвен, Эдуард (род. 1997) — немецкий футболист.

См. также 
 Левен